Хорсшу Бенд има више значења:
 Хорсшу Бенд (Тексас)
 Хорсшу Бенд (Ајдахо)
 Хорсшу Бенд (Арканзас)